{desambiguação|Tennille}}

Localidades

Tennille (Geórgia)

Outros
Captain & Tennille

Desambiguação